Села:
 Вирішальне — Полтавська область, Гадяцький район
 Вирішальне — Полтавська область, Лохвицький район